Saint-Cloud ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Cloud, Stadt im Département Hauts-de-Seine; ehemals Residenzschloss der Orléans.
 Saint-Cloud, ehemalige Gemeinde im Département Dordogne, heute Teil der Gemeinde Montpeyroux
 Saint-Cloud-en-Dunois, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 La Celle-Saint-Cloud, Gemeinde im Département Yvelines
 Kanton Saint-Cloud, Département Hauts-de-Seine

Siehe auch:
 St. Cloud